Municipio de San Francisco kan syfta på:

El Salvador 

 Municipio de San Francisco, El Salvador, Departamento de Morazán,

Guatemala 

 Municipio de San Francisco (kommun), Petén,

Nicaragua 

 San Francisco del Norte, kommun, Chinandega,